Хени () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Хени, Вильхельм (1872—1937) — норвежский велосипедист и конькобежец, чемпион мира по велоспорту, отец Сони Хени и дядя Марит Хени.
 Хени, Марит (1925—2012) — норвежская фигуристка, выступавшая как одиночника, так и в парном катание, многократная чемпионка Норвегии. Двоюродная сестра Сони Хени.
 Хени, Соня (1912—1969) — норвежская фигуристка-одиночница (в начале карьеры выступала в парном катание), многократная чемпионка Олимпийских игр, мира, Европы и Норвегии. Американская киноактриса, дочь Вильхельма Хени.

См. также 
 Хени (футболист)